Феликс може да се отнася за:

Хора

Папи 
 Феликс I (269 – 274)
 Феликс II (356 – 365)
 Феликс III (483 – 492)
 Феликс IV (526 – 530)

 антипапа Феликс V (1439 – 1449)

Епископи 
 Феликс (Византия), епископ на Византия
 Феликс Сердикийски (ок. 594)

Римляни 
 Луций Корнелий Сула Феликс, римски диктатор
 Антоний Феликс, пълномощник в Юдея
 Флавий Феликс, римски консул 428 г.,
 Флавий Феликс, консул 511 г.

Други известни личности 
 Алисън Феликс (р. 1985), американска бегачка
 Жоао Феликс (р. 1999), португалски футболист
 Мария Феликс (1914-2002), мексиканска актриса

Измислени 
 Котаракът Феликс, анимационен герой

Географски обекти 
 Сейнт Феликс – остров Принц Едуард
 Сан Феликс – необитаем остров в Атлантическия океан
 Феликсдорф, град в Австрия
 Феликс, град и община в Испания